Bergson może odnosić się do:
 Gabriel Bergson (1790–1844) – warszawski kupiec, syn Bera Sonnenberga
 Gustaw Bergson (1850–1908) – warszawski kupiec
 Henri Bergson (1859–1941) – pisarz i filozof francuski
 Jakub Bergson (1794–1856) – kupiec, syn Bera Sonnenberga
 Ludwik Bergson (ujednoznacznienie)
 Michał Bergson (ujednoznacznienie)
 Samuel Bergson (1829–1911) – kupiec i filantrop